Protektion (lateinisch: Schutz) steht für
Begünstigung, (juristisch) die Bevorteilung eines Straftäters
Patronage, gezielte Förderung einer Person
Schirmherrschaft, ideelle Unterstützung einer Veranstaltung oder Organisation
Schutz, eine Maßnahme gegen Bedrohung
Seilschaft, (abwertend) vorteilhafte informelle Beziehungen
Vetternwirtschaft, (abwertend) gezielte Besetzung von Posten mit Familienangehörigen bzw. Nahestehenden

Siehe auch:

 Protection
 Protegé
 Protektionismus